Vicious bezeichnet:

 den Künstlernamen eines britischen Pop-Musikers, siehe Sid Vicious
 den Kampfnamen eines amerikanischen Wrestlers, siehe Sid Vicious (Wrestler)
 einen US-amerikanischen House-DJ, siehe Johnny Vicious
 eine britische Fernsehserie, siehe Vicious (Fernsehserie)